Der Kanton Mortagne-au-Perche ist eine französische Verwaltungseinheit im Arrondissement Mortagne-au-Perche im Département Orne in der Region Normandie; sein Hauptort ist Mortagne-au-Perche. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1993 Roland Caillaud.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Mortagne-au-Perche aus den 14 Gemeinden La Chapelle-Montligeon, Comblot, Corbon, Courgeon, Feings, Loisail, Mauves-sur-Huisne, Mortagne-au-Perche, Réveillon, Saint-Denis-sur-Huisne, Saint-Hilaire-le-Châtel, Saint-Langis-lès-Mortagne, Saint-Mard-de-Réno und Villiers-sous-Mortagne. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 163,06 km2.

Weblinks 
 Kanton Mortagne-au-Perche auf der Website des Insee
 Lokalisation des Kantons Mortagne-au-Perche auf einer Frankreichkarte

Kanton im Département Orne